Tour of the Universe () — четырнадцатый мировой тур Depeche Mode, в поддержку их двенадцатого альбома Sounds of the Universe. Тур продюсируется Live Nation.

Tour of the Universe был анонсирован 6 октября, 2008 года в Берлине, Германия. Официальных гастролей Depeche Mode в России не было объявлено. Однако в интервью для корреспондентов из стран Восточной Европы, представленном в программе «Попутчики» на радиостанции Эхо Москвы  7 марта 2009 г., Дэйв Гаан подтвердил возможность посещения Depeche Mode России вне рамок официального концертного тура.

В рамках этого тура состоялись концерты в России: 4 февраля 2010 года в Санкт-Петербурге в СКК и 6 февраля 2010 года в СК «Олимпийский» в Москве

12 мая 2009 года за несколько минут до начала выступления Depeche Mode в Афинах в рамках тура в поддержку альбома у Дэйва Гаана произошёл приступ гастроэнтерита, в результате чего выступление группы было отменено; впоследствии по рекомендациям врачей были отменены все концерты группы в мае 2009 года.

Список композиций 
 In Chains
 Wrong
 Hole To Feed
 Walking In My Shoes
 It’s No Good
 A Question Of Time
 Precious
 Fly On The Windscreen
 Jezebel / Little Soul / Freelove / Clean / Dressed In Black / Insight
 A Question Of Lust / Home
 Come Back / Miles away
 Peace / Fragile Tension / Policy of truth
 In Your Room
 I Feel You
 Policy of Truth / In Sympathy
 Enjoy The Silence
 Never Let Me Down Again
 Stripped
 Master And Servant / Shake the disease / Somebody / Judas
 Strangelove / Behind the wheel
 Personal Jesus
 Waiting for the Night

Даты тура

Примечания

Ссылки 
 Официальный календарь тура на depeche mode dot com

Концертные туры Depeche Mode